Polje ima več pomenov.

Splošno 
 polje (kmetijstvo) - obdelana zemlja, kmetijsko zemljišče za pridelavo poljščin (kulturnih ali krmnih rastlin)
 travnik ali pašnik (polje = lahko sopomenka)
 kmetijsko polje
 poskusno polje
 omejeno področje, na katerem se pridobiva kakšna dobrina oz. rudnina: solno polje, rudna polja, naftno polje...
polje (geografija) - ravnina, ravan, omejen (raven) del zemeljskega površja; obsežnejši, razmeroma raven svet
kraško polje
ledeno polje (Južnopatagonsko ledeno polje)
 polje (fizika)
skalarno polje
Higgsovo polje
vektorsko polje
centralno polje
gradientno polje
kompleksno lamelarno vektorsko polje
tenzorsko polje
spinorno polje
 elektrošibko polje
 elektromagnetno polje
 električno polje
elektrostatično polje
 magnetno polje
zemeljsko magnetno polje
 šibko polje
 močno polje
 gravitacijsko polje
zemeljsko gravitacijsko polje (planeta)
sončevo gravitacijsko polje (zvezde)
gravitacijsko polje galaksije
gravitacijsko polje črne luknje

 temperaturno polje
 (ultra)zvočno polje
 časovno polje
 bojno polje
minsko polje

 polje (matematika) 
v algebri pomeni komutativni obseg (ena od osnovnih algebrskih struktur)
v geometriji omejen del ploskve ali izsek površine geometrijskega lika  
v topografiji, geodeziji in kartografiji navadno s koordinatami omejen del zemeljskega površja na geografski karti (zemljevidu)
polje (gradbeništvo) - vodoravna razdalja med robovoma sosednjih ležišč nosilne konstrukcije pri inženirskih objektih, npr. mostu
svetlobno polje - v topologiji?
vidno polje zajema omejeno sliko prostora, ki ga zaznavajo oči v določenem trenutku

del razdeljene, omejene manjše površine
del slike, grafike, risbe ali fotografije - dvodimenzinolna površina  ki je z robom, koordinatami, barvo ali obliko/strukturo razmejena od okolice
polje v heraldiki in veksikologiji (v grbih in na zastavah)
del informativne table, npr. avtomobilske registracijske tablice
igralno polje pri nekaterih namiznih ali talnih družabnih in športnih igrah, tudi golfu
šahovsko polje, pri šahu 1/64 šahovnice kvadratne oblike, izmenično svetle in temne barve; polja so urejena v simetrično koordinatno mrežo
polje na tarči (običajno okrogle ali obročaste oblike)

 polje (računalništvo) - tabela oz. del tabele
polje (ali okno/okence) kot sestavni del obrazca (formularja) oziroma podatkovne strukture za vnašanje numeričnih ali besednih podatkov (pri statistiki, računovodstvu)

polje (humanistika in družboslovje), referenčni (pomenski) okvir, kontekst govora ali delovanja (npr. teoretsko polje itd.)
v semantiki označuje zaključeno skupino leksemov, ki pripadajo določenemu področju pomenov. (Teorija semantičnih polj izvira iz strukturalističnega razumevanja jezika in sveta, miselne reprezentacije stvarnosti oz. misli kot posrednikov med besedami in stvarmi. Teorija je praktično uporabna v izdelavi tezavrov, ki se organizirajo na osnovi pomena)
biopolje / informacijsko energijsko polje / akaško polje (ezoterika)

Krajevna imena (toponimi)

Ravnine, kraška in druga polja v Sloveniji 

 Ajdovsko polje
 Apaško polje
Begunjsko polje
Belo polje (Občina Kranjska Gora)
Belško polje (Koroška Bela)
Blaško polje (Blato, Občina Trebnje)
Bloško polje oz. Bloško-Farovško polje (Bloke) (kraško polje)
Bovško polje (Bovška kotlina)
Braslovško polje
Brežiško polje
Brojsko polje (Brod, Logatec)
Bukovško polje
Cerkniško polje (kraško polje)
Dedno polje (planina v Julijcih)
Dobraško polje (Dobrča)
Dobrepolje (kraško polje in občina)
Dobropolje (polje) (kraško polje)
Dobrunjsko polje
Dravsko polje 
Globodol (Globodolsko polje) (kraško polje)
 Goriško polje (Goriška ravan) 
Griško polje
Grgarsko polje (kraško polje)
Grosupeljsko polje (kraško polje)
Homško polje
Hudo polje (Trnovski gozd)
Kamniško-Bistriško polje
Kočevsko polje (kraško polje)
Koprivniško polje (kraško polje)
Kozarško polje
Kranjsko-Sorško polje 
Krško polje (Krško-Brežiško polje)
Lijaško polje
Ljubljansko polje
Logaško polje (kraško polje) 
Lokavsko polje (Lokev) na Krasu
Loško polje (kraško polje)
Malo polje 
Mengeško polje
Mozeljsko polje (kraško polje)
Mursko polje (Murska ravnina, Murska ravan)
Mučko polje/Mutsko polje (Muta)
Obrško polje
Pijavško polje (ob Savi)
Planinsko polje (kraško polje)
Postonjsko polje (kraško polje) in Pivška kotlina 
Prestranško-slavinski ravnik
Ptujsko polje
Pusto polje (del kraškega Logaškega polja)
Radeljsko polje (Radlje ob Dravi)
Radensko polje, Grosuplje (kraško polje)
Radensko polje, Radenci
Rakovško-Unško polje 
Ravniško polje (suho kraško polje)
Rečičko polje (Rečica ob Savinji)
Ribniško polje (kraško polje)
Rudno polje, planina na Pokljuki
Ruško polje
Sajevško polje (kraško polje)
Selško polje
Seneško polje (Senešci)
Senožeško polje (Senožeče)
Sodinsko polje (Sodinci)
Sorško polje 
Srednje polje (Draženci)
Stanežiško polje
Šempasko polje
Šempetersko-Vrtojbensko polje
Šentjakobsko polje (ob Krki)
Šentjernejsko polje
Travniško polje (kraško polje, Loški potok)
Vanganelsko polje
Velo Polje (in Malo polje), visokogorski planoti v Julijcih
Vremsko polje
Vipavsko polje
Vrbensko polje (Vrbensko-Žalsko polje)
Zagorsko polje (kraško polje na Bajnški planoti)
Zaloško polje (Zalog, Straža)
Zatok Polje (morski zatok, nekd. soline pri Srminu)
Zlato polje (KR/Šenčur in Sp.Brnik/Lahovče)
Žalnsko polje (kraško polje)

Polja v južni Avstriji 
 na Koroškem: 
 Celovško polje 
 Čiberško polje pri vasi Čilberk pri Šenttomažu nad Celovcem v občini Štalenski gori med hriboma Osel in Čilberk,
 Grabštanjsko polje pri Grabštanju
 Tinjsko polje pri Tinjah
 Šenttomažko polje pri Štalenski gori
 Vasjevaško polje pri Vasji vasi pri Štalenski gori
 Vetrinjsko polje pri Vetrinju
 Gosposvetsko polje
 Grobniško polje med Šentvidom ob Glini in Starim Dvorom na severnem Koroškem.
Podjunsko polje
Pliberško polje pri Pliberku
Libuško polje pri Libučah
Beljaško polje pri Beljaku
Lurnsko polje (Lurnfeld) severozahodno od Špitala
na Štajerskem: 
Lipniško polje pri Lipnici
na južnem Tirolskem (Avstrija/Italija)
Toblaško polje (Toblach/Dobbiaco, Pustriška dolina) 
Zuchepoll (Suho polje)

Naselja

Slovenija 

 Babno Polje - naselje na Notranjskem
Dobropolje, Ilirska Bistrica
Dobro polje, Radovljica
 Dolenje Polje - naselje na Dolenjskem
Dolgo polje - predel Celja in mestna četrt v Mestni občini Celje
Doropolje - naselje v Občini Šentjur
 Gorenje Polje - naselji na Dolenjskem (občina Dolenjske Toplice) in v dolini Soče (občina Kanal ob Soči)
Gorenje Mokro Polje - naselje v Občini Šentjernej
Kosovo Polje - predmestno naselje pri Kozarjah oz. Dolgem mostu in del Ljubljane v ČS Vič
Malo Polje - naselje v Občini Ajdovščina
Mrzlo Polje - naselji v občinah Laško in Ivančna Gorica
Novo Polje - primestno naselje in del Ljubljane v ČS Polje
Polje, primestno naselje Ljubljane in središče Četrtne skupnosti Polje
 Polje, Bohinj, naselje v občini Bohinj
Polje, Tolmin - naselje v Občini Tolmin
Polje ob Sotli - naselje v občini Početrtek
Polje pri Bistrici - naselje v občini Bistrica ob Sotli
Polje pri Tržišču - naselje v občini Sevnica
Polje pri Višnji Gori
 Polje pri Vodicah
Polje, Izola, predel Izole
Polje, Slovenj Gradec, predel/mestno naselje v Slovenj Gradcu
Prepolje, naselje v Občini Starše
Pusto Polje, naselje v Občini Nazarje
Ravno Polje, dvorec in del naselja Kungota pri Ptuju
Varpolje, naselje v občini Rečica ob Savinji
Vrhpolje, ime 5 naselij v Sloveniji
Zajčje Polje, naselje v občini Kočevje
Zlato polje, naselje v občini Lukovica
Zlato polje, Kranj, del Kranja in krajevna skupnost
Zlato polje, Šmiklavž, zaselek ob cesti v Tuhinjski dolini

Avstrijska Koroška 
 Polje (pri Mohličah), nem. Feld, občina Galicija
 Suho polje (Dürnfeld), pri Timenici

Italija  
 Polje (it. oz. narečno Puoie) v Beneški Sloveniji
Pulje (it. Puglie) v občini Dolina pri Trstu 
Solkansko polje (na meji med Slovenijo in Italijo severno od Gorice) 
Sredipolje (Redipuglia)

Naselja in polja v drugih državah (v nekaterih jezikih pisano "Pole") 

 Polje, naselje na otoku Krku (Hrvaška)
 Polje, Dugi otok, zaselek na Dugem otoku (Hrvaška)
Polje Čepić (Hrvaška)
Polje, Črna gora
 Polje, Derventa (Bosna in Hercegovina)
 Polje, Dobrinj (Hrvaška)
Polje, Konjic (Bosna in Hercegovina)
Polje Krapinsko (Hrvaška)
 Polje, Kreševo (Bosna in Hercegovina)
Polje, Raša (Hrvaška)
Polje, Slunj (Hrvaška)
Polje Ozaljsko (Hrvaška)
Polje Slavka Gavrančića (Bosna in Hercegovina)
 Polje, Velika Kladuša (Bosna in Hercegovina)
Polje, Višegrad (Bosna in Hercegovina)
Alipašino polje, mestna četrt (naselje) v občini Novi Grad (Sarajevo, Bosna in Hercegovina)
Babino Polje, naselje in polje na otoku Mljetu (Hrvaška)
Bačko Dobro Polje (Srbija)
Bajovo Polje (Črna Gora)
Bakarsko polje (Hrvaška)
Banovo Polje (Srbija) 
Bapsko Polje (Srbija)
Barsko polje (Črna Gora)
Belo Polje, ime več naselij v Srbiji
Belo pole, Severna Makedonija, občina Dolneni
Belo Pole, Blagoevgrad, Bolgarija
Bihaćko polje (Bosna in Hercegovina)
Bijelo Polje, Črna gora
Bijelo Polje, Podgorica (Črna Gora)
Bijelo polje (Hrvaška)
Bijelo polje (Bosna in Hercegovina) 
Bitoljsko pole (Severna Makedonija)
Bjalo pole (Stara Zagora, Bolgarija)
Bjelajsko polje (Bosna in Hercegovina)
 Blatsko polje (Mljet, Hrvaška) 
Boljunsko Polje (Hrvaška)
Branipole (Plovdiv, Bolgarija)
Bravsko polje (Bosna in Hercegovina)
Bresno Polje (Srbija)
Brezovo polje (Hrvaška)
Buturović Polje (Bosna in Hercegovina)
Cetinjsko polje (Črna Gora)
Čepićko polje, Istra, Hrvaška 
Čirkin Polje (Bosna in Hercegovina)
Črnac-polje (Hrvaška)
Ćeramidničko pole (Severna Makedonija)
Ćemovsko polje (Črna Gora)
Dabarsko polje (Bosna in Hercegovina)
Dălgo Pole (Bolgarija)
Debarsko pole (Severna Makedonija/Albanija)
polje Dicmo (Hrvaška-Dalmatinska zagora)
Dnopolje (Hrvaška)
Dobré pole (Češka)
Dobro Polje, Boljevac (Srbija)
Dobro Polje, Crna Trava (Srbija)
Dobro Polje, Kalinovik (Bosna in Hercegovina)
Dolipolje (Bosna in Hercegovina)
Dolne Pole (Poljska)
Donje Polje (Hrvaška, BiH in Beograd, Srbija)
Donje Mrzlo Polje Mrežničko (Hrvaška)
Dračevo Polje (Vis, Hrvaška)
Drežničko polje (Hrvaška)
Drvarsko polje (Bosna in Hercegovina)
Dugopolje (Hrvaška)
Dugopolje, Gračac (Hrvaška)
Dugo Polje (Srbija)
 Duvanjsko polje (Bosna in Hercegovina)
Đedovo polje (Črna Gora)
Feričevo polje (Hrvaška)
Gabela Polje (Bosna in Hercegovina)
Gacko polje (Hrvaška)
 Gatačko Polje (Bosna in Hercegovina)
Gladno pole - soseska, Plovdiv (Bolgarija)
Gladno pole v Pelagoniji (Severna Makedonija) 
 Glamočko Polje (Bosna in Hercegovina)
Goransko Polje (Bosna in Hercegovina)
Gornje Mrzlo Polje Mrežničko (Hrvaška) 
Gospićko polje (Hrvaška) 
 Gospino polje, del Dubrovnika (Hrvaška)
Goveđe Polje (Hrvaška/Slavonija)
Gračačko polje (Hrvaška)
 Grahovsko polje (Bosna in Hercegovina)
Grobničko polje (Hrvaška) 
Grubišno Polje (Hrvaška)
Gvozdačko Polje (Srbija)
 Hrvatsko Polje (Hrvaška)
Ilino Polje (Bosna in Hercegovina)
 Imotsko polje (Hrvaška-Dalamcija/Hercegovina)
Ivanjsko polje (Bosna in Hercegovina)
Ivanovo polje (Mljet, Hrvaška)
Jarče Polje  (Hrvaška)
Jasno pole (Bolgarija)
Jelas Polje (naravni rezervat, Hrvaška)
Jezeransko polje (Hrvaška)
Kalipolje (Srbija)
Kapetanovo Polje (Hrvaška)
Kneže polje (Mljet, Hrvaška)
Kočansko Polje (Črna Gora) 
Kočansko Pole (Kočanska dolina) (Severna Makedonija)
Kninsko Polje (Hrvaška)
Kompolje, Otočac (Hrvaška)
Kompolje Koreničko (Hrvaška)
Konavosko polje (Hrvaška)
Koreničko polje (Hrvaška) 
Kosovo polje (Kosovo) (Bitka na Kosovem polju)
Kosovo polje (Hrvaška-Dalmacija)
Kosovo Polje (Višegrad) (Bosna in Hercegovina)
Kraljevo Polje (Bosna in Hercegovina)
Krasno Polje (Hrvaška) 
Krásné Pole (Češka)
Krasne Pole (Poljska, ob češki meji)
Krbavsko polje (Hrvaška)
Križpolje (Hrvaška)
Kulikovo polje (Rusija) (Kulikovska bitka)
Kumrovečko polje (Hrvaška)
Kupčinsko polje (Hrvaška)
 Kupreško polje (Bosna in Hercegovina)
Lapačko polje (Hrvaška)
Lazaropole (Severna Makedonija)
Lęgnickie Pole (Poljska)
Leskovačko polje (Srbija)
Leško polje/Lechfeld (Nemčija) (Bitka na Leškem polju)
Ličko polje (Lič, Hrvaška)
Liso Polje (Srbija)
 Liško polje (Lika, Hrvaška)
Lipovo Polje (Hrvaška)
 Livanjsko polje (Bosna in Hercegovina)
Lješkopolje ali Lješko polje (Črna Gora)
Ljubinjsko polje (Bosna in Hercegovina)
Ljubuško polje (Bosna in Hercegovina)
 Lonjsko polje (Lonja, Hrvaška)
Lozničko Polje (Srbija)
Lumbardsko polje (Korčula, Hrvaška)
Lužansko polje (Bosna in Hercegovina)
Malo Polje, Perušić (Hrvaška)
Marijampolė (Litva)
Marijino polje (Srbija)
Marino Pole (Bolgarija)
Markovo Polje (Zagreb, Hrvaška)
Marsovo polje, Rim
Marsovo polje, Sankt Peterburg
Medeno polje (Bosanski Petrovac, Bosna in Hercegovina)
Mokro Polje (Hrvaška)
Momišićko polje (Črna Gora)
Moravsko pol(j)e (Češka) Bitka na Moravskem polju
Mrzlo Polje Žumberačko (Hrvaška)
Mrzlo Polje, Veliko Trgovišće (Hrvaška)
Mućko polje (Hrvaška)
Negotinsko Polje (Srbija)
Nevesinjsko polje (Bosna in Hercegovina)
Nikšićko polje (Črna Gora)
Niško polje (Srbija)
Njeguško polje (Črna Gora)
Ogulinsko polje (Hrvaška)
Ovče pole (Severna Makedonija)
Petropolje (Srbija)
Petrovačko polje (Bosna in Hercegovina) Bravsko polje
Petrovo polje (Hrvaška) 
Petrovo Polje (Srbija)
Pirotsko polje (Srbija)
Plaško polje (Hrvaška)
Plavo polje (del Slavonskega Broda, Hrvaška)
Plisko Polje (Vis, Hrvaška)
Podlapačko polje (Hrvaška)
Podraško polje (Bosna in Hercegovina)
Poganovačko polje (Hrvaška)
Polačno polje (Mljet, Hrvaška)
polje Bunina (Hrvaška)
Popovo polje (Bosna in Hercegovina)
Prijedorsko polje (Bosna in Hercegovina)
Prijepolje (Srbija)
Prilepsko pole/Prilepsko-Bitolsko-Lerinsko polje/(Pelagonija); makedonsko tudi "Pole" (Severna Makedonija, Grčija)
Psie Pole, predmestje Vroclava (Poljska)
Radovec Polje (Hrvaška)
Rajino Polje (Hrvaška)
Rajno Polje (Srbija)
Rastoško polje/(Rastok) (Hrvaška/BiH)
Ravno pole (Bolgarija)
Ravno Polje, Bijeljina (Bosna in Hercegovina) 
Ravnogorsko polje, Ravna Gora (Hrvaška) 
Ročko Polje (Hrvaška)
Roško Polje, Tomislavgrad (Bosna in Hercegovina)
 Rudopolje (Hrvaška)
 Rudopolje Bruvanjsko (Hrvaška)
Rudo Polje (Črna Gora)
Sandansko-Petričko polje (Bolgarija - Pirinska Makedonija)
Sarajevsko polje (Bosna in Hercegovina)
Sinjsko polje (Hrvaška)
Skradinsko Polje (Hrvaška)
Slavsko Polje (Hrvaška)
Slivo pole (Bolgarija)
Solunsko polje (Grčija - Egejska Makedonija)
Srpsko polje (Lika, Hrvaška)
Stajničko polje (Hrvaška)
Stare Pole (Poljska) 
Struško Pole (Severna Makedonija)
Suhopolje (Hrvaška)
Suho Polje (2 naselji v Bosni in Hercegovini)
Suvo Polje (Srbija)
Šipansko polje (Šipan, Hrvaška)
Široko Polje (Hrvaška, Đakovo)
Široko pole (Bolgarija)
Tehelné pole (Bratislava, Slovaška)
Tološko polje/Toločko polje (Črna Gora)
Tometino Polje (Srbija)
Topuzovo Polje (Bosna in Hercegovina)
Travničko polje (Bosna in Hercegovina)
 Trebinjsko polje (Bosna in Hercegovina)
Trnopolje (Bosna in Hercegovina)
Turopolje (prej Zagrebačko Polje; Hrvaška)
Turze Pole (Poljska)
Ulcinjsko Polje (Črna Gora)
Vedro Polje, Bihać (Bosna in Hercegovina, del mesta Bihać)
Vedro Polje, Sunja (Hrvaška)
Vele Polje (Srbija)
Veliko Polje, Kragujevac (Srbija)
Veliko Polje, Obrenovac (Srbija)
Veliko Polje, Zagreb (Hrvaška)
Veliko Polje, Lukač (Hrvaška)  
Veliko polje (Hrvaška)
Velje Polje (občina Tutin, Srbija)
Veľké Pole (Slovaška)
Vizbegovsko pole (Severna Makedonija)
Vlaško Polje (Srbija)
Vrgorsko polje (Hrvaška)
Vrhpolje, Sanski Most (Bosna in Hercegovina)
Vrhpolje, Ljubovija (Srbija)
Vysoké Pole (Češka-Moravska)
Zapolje (razločitev) (Hrvaška, 2 naselji)
Zemun polje, Beograd (Srbija)
Žičko Polje (Srbija)
Žižkovo Pole (Češka)

Glej tudi 

Marsovo polje, Rim
Marsovo polje, Sankt Peterburg
Grad/dvorec Dvorec Ravno polje pri Ptuju
Kompolje
Poljče 
Poljčane 
Poljica 
Poljice 
Poljska 
Rudopolje (razločitev) 
Vrhpolje
Zapolje 
Kamp Polje v Meniški vasi pri Dolenjskih Toplicah
Kvantna teorija polja 
Moje ravno polje, prvi album komornega zbora Orfej (1997)
Psihiatrična bolnišnica Ljubljana 
Dvor Mokro polje (Nassenfeld)

sklici 

Naselja v Sloveniji
Naselja v Zvezni deželi Koroška